Mustafa El Haddaoui (Casablanca, 28 de julho de 1961) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como meia.

Carreira  
Mustafa El Haddaoui disputou as copas de 1986 e 1994.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas de Marrocos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Raja Casablanca
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Racing Club de Lens
Naturais de Casablanca
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Futebolistas olímpicos de Marrocos
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984